Termenul „Castan” se poate referi la: 
 Castan comestibil (Castanea sativa)
 Castan sălbatic (sau porcesc; Aesculus hippocastanum)